Cardalhac (en francès Cardaillac) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
El cognom Cardellach (o Cardellac), és relativament freqüent a Catalunya, sobretot a la zona del Vallès i és una mostra de la immigració occitana que va rebre Catalunya, en aquest cas el cognom lliga amb l'esmentat municipi de l'Òlt.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de l'Òlt
Els pobles més bonics de França